Tout pour l'amour (All for Love), pièce de théâtre de John Dryden (1677)
Tout pour l'amour (Por Amor) est un feuilleton télévisé brésilien en 240 épisodes de 26 minutes.
Tout pour l'amour est un film français de Henri-Georges Clouzot et Joe May, sorti en 1933.